Kadotschnikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Petrowitsch Kadotschnikow (1915–1988), sowjetisch-russischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Wladimir Dmitrijewitsch Kadotschnikow (1943–2015), russischer Politiker